Лас Чапитас има више значења:

 Лас Чапитас (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Чапитас, Гонзало Перез (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лас Чапитас, Сантос Сантијаго (Матаморос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику